Волковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волковичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Волковичи — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Волковичи — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Волковичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Волковичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Волковичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Волковичи — деревня в Минском районе Минской области.
 Волковичи — агрогородок в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Волковичи — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Волковичи — деревня в Заокском районе Тульской области.